Kommunal eller kommunala kan syfta på:

 Kommunal – ett svenskt fackförbund inom LO grundat 23 januari 1910, se Svenska kommunalarbetareförbundet
 Kommunal – något att göra med kommun
 Kommunalråd – en förtroendepost och en titel i svenska kommuner
 Kommunalpolitiker – en kommunalt arbetande politiker
 Kommunal verksamhet – verksamhet som drivs av kommunen
 Kommunal självstyrelse – de lokala medborgarna vet vad som är bäst för dem själva
 Svenshögens Kommunala Badplats –  en badplats vid Hällungen en sjön i Stenungsunds kommun

Se även
Sveriges kommuner